

Села 
 Олеша — Івано-Франківська область, Тлумацький район, Олешанська сільська рада
 Олеша — Тернопільська область, Монастириський район, Олешівська сільська рада

Люди 
 Олеша Юрій Карлович (1899–1960) — російський радянський прозаїк та драматург. Уродженець Кропивницького.